Basankusu, localité de la République démocratique du Congo ;
 Basankusu, secteur de la République démocratique du Congo ;
 Basankusu, territoire de la République démocratique du Congo.